Wiktorówka (rejon kozowski)
 Wiktoriwka (obwód chmielnicki)